Здравковић је српско презиме. Оно се може односити на:
 Бобан Здравковић (1962), певач турбо-фолк и поп-фолк музике 
 Живојин Здравковић (1914—2001), српски диригент
 Зоран Здравковић (1955), српски музичар, композитор и гитариста
 Милован Здравковић (1948), доктор драмских уметности
 Милосав Здравковић (1780—1854), ресавски војвода
 Новица Здравковић (1947), певач поп-фолк музике
 Светислав Миша Здравковић (1947—2004), српски вајар
 Стеван Здравковић (1835—1900), српски генерал
 Тома Здравковић (1938—1991), српски певач народне музике, композитор и песник
 Драган Здравковић (1959), српски атлетичар

Референце

Види још 
 Здравковићи

Српска презимена